Кри́стен Ха́гер (, род. 2 января 1984, Ред-Лейк, Онтарио) — канадская актриса, наиболее известная по роли Норы Сёрджент в телесериале «Быть человеком».

Биография и карьера 
Хагер родилась в Ред-Лейк, Онтарио, и первый раз появилась на телевидение в мини-сериале «Пляжные девчонки» в 2005 году, а год спустя она участвовала в съёмке сериала «Беглецы», в котором так же снимались Донни Уолберг и Ниам Уилсон. Снялась в фильме «Меня там нет», который получил «Золотой глобус». Её наиболее известной ролью стала Джесси в фильме «Чужие против Хищника: Реквием», продолжении фильма «Чужой против Хищника».

Хагер играла Кэти в 2008 году в фильме «Особо опасен». Тогда же она появилась в роли Эйми Линден в телевизионном фильме «Убийство на уме» и в «Этот мир не так уж плох» в роли Куки де Витт. Кристен снялась в роли Адель Эмонд в 2009 году канадском сериале «Дикие розы». В 2011 году она появилась в американской версии британского телесериала «Быть человеком» в роли Норы Сёрджент.

В 2012 году Кристен получила премию Канадского международного кинофестиваля «Rising Star Award» за роль в фильме «Немного зомби».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Киноактрисы Канады